Ashley Benson (aktorka) (ur. 1989) – amerykańska aktorka
 Ashley Benson (siatkarka) (ur. 1989) – amerykańska siatkarka